Ракыш — название населённых пунктов в Казахстане:

 Ракыш — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Ракыш — село в Баянаульском районе Павлодарской области.